Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute à Albany du 18 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1972
Pacific Coast
Compétition de tennis en Californie
Comté d'Alameda
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en septembre 1972
1972 en Californie